Theon kan henvise til:

Personer 
 Theon af Alexandria (ca. 335 – ca. 405) – græsk astronom og matematiker
 Theon af Samos – græsk maler
 Theon af Smyrna (ca. 70 – ca. 135) – græsk filosof og matematiker
 Theon (grammatiker) – grammatiker fra Alexandria
 Ailios Theon – sofist fra Alexandria

Fiktive personer 
 Theon Greyjoy – fra romanserien A Song of Ice and Fire af George R.R. Martin

Stednavne 
 Theon Junior – månekrater navngivet efter Theon af Alexandria
 Theon Senior – månekrater navngivet efter Theon af Smyrna